JCC est un sigle pouvant signifier :
 Jamel Comedy Club, une émission de télévision hebdomadaire, diffusée en clair sur la chaîne Canal+ ;
 jeu de cartes à collectionner, un jeu de cartes conçu spécialement pour le jeu en question ;
 Journées cinématographiques de Carthage, un festival de cinéma qui se tient tous les deux ans à Tunis, en Tunisie.